Pino hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Pino (Pinus), género de árboles y arbustos;

Comida
 relleno tradicional de las empanadas Chilenas

Lugares
 Pino, localidad francesa del departamento de Alta Córcega;

Localidades de España
 Pino, localidad del municipio de Cospeito, en la provincia de Lugo.
 Pino, localidad del municipio de Val do Dubra, en la provincia de La Coruña.
 Pino de Bureba, localidad del municipio de Oña, en la provincia de Burgos.
 Pino de Tormes (El), localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 Pino de Val, localidad del municipio de Mazaricos, en la provincia de La Coruña.
 Pino de Viduerna, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, en la provincia de Palencia.
 Pino del Oro, localidad y municipio de la provincia de Zamora.
 Pino del Río, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 O Pino, localidad y municipio de la provincia de La Coruña.
 Pinofranqueado, localidad y municipio de la provincia de Cáceres.

Personas
 Álvaro Pino, ex ciclista y director deportivo;
 Alfonso Pino Zamorano, árbitro de fútbol español;
 Pino Solanas, director de cine y político argentino.

Enlaces externos